Damascus () steht für:

 in der Antike der Name von Damaskus in Syrien
 Titularerzbistum Damascus, zurückgehend auf ein erloschenes Erzbistum Damaskus

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Damaskus (Alabama)
 Damascus (Arkansas)
 Damascus (Georgia)
 Damascus (Illinois)
 Damascus (Maryland)
 Damascus (New York)
 Damascus (Ohio)
 Damascus (Oregon)
 Damascus (Virginia)
 Damascus Township (Ohio)
 Damascus Township (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:
 Damascus Baptist Church Arbor, in Harmony, North Carolina, ID-Nr. 80002850
 Damascus CCC Camp, Co. No. 3781 Historic District, in Damascus, Arkansas, ID-Nr. 02001631
 Damascus Grade School, in Damascus, Ohio, ID-Nr. 89001456
 Damascus Gymnasium, in Damascus, Arkansas, ID-Nr. 92001122
 Damascus Historic District, in Damascus, Pennsylvania, ID-Nr. 92001000
 Damascus School, in Damascus, Oregon, ID-Nr. 80003304

Siehe auch:
 Damaskus (Begriffsklärung)